Ro o RO pueden referirse a:

Organizaciones 

 Orquesta Roja, una serie de anillos de espionaje soviéticos
 TAROM, una aerolínea rumana

Lugares 

 Ro, Emilia-Romaña, Italia
 Ro, Grecia, una pequeña isla griega
 Rumania (ISO 3166-1 código de país RO)
 Rondonia, Brasil

Ciencia y tecnología 

 .ro, el dominio de Internet de nivel superior para Rumania
 Autoantigen Ro, una proteína
 Ro (volumen), una unidad de medida egipcia
 Radio ocultación, una técnica para medir las propiedades de una atmósfera
 Oscilador de relajación, oscilador electrónico
 Ósmosis inversa, un método de filtración
 Acceso de solo lectura, un atributo de software informático
 Sólo correcto, un método de manipulación del sonido estereofónico

Otros 

 Idioma ro, un lenguaje construido a priori
 Ro (kana), un carácter japonés
 Idioma rumano
 Ro (dudoso rey danés)
 Ro (faraón) (fl. siglo 32 a.C.), faraón egipcio
 Ro Laren, personaje de Star Trek: The Next Generation TV show
 Renewables Obligación (Reino Unido), un orden británico que requiere generación de electricidad renovable